Лімбазький район () розташований за 150 км на північний схід від міста Рига на узбережжі Ризької затоки. Район межує з Валмієрським, Цесіським, Ризьким районами Латвії і Республікою Естонія.  

Адміністративний центр району — місто Лімбажі.  

Площа району — 260 190 га.